Калугино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 17 км к западу от центра города Остров, к северо-западу от деревни Бурдино, на противоположном от неё правом (северном) берегу реки Утроя.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)